Al Iaquinta – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Vincenzo Iaquinta – ex calciatore italiano